

Телешоу 
 Маска (Росія) — російське музичне телешоу.
 Маска (Україна) — українське музичне телешоу.